Фейсал ибн Саттам Аль Сауд (; род. 1970, Эт-Таиф) — саудовский принц из династии Аль Сауд, бизнесмен и посол Саудовской Аравии в Италии с 2017 года.

Биография

Происхождение и образование 
Младший среди четырёх детей принца Саттама, родился в 1970 году. У него есть старший брат и две старшие сестры: принц Абдул-Азиз, принцессы Хала и Нала. Получил начальное образование в Эр-Рияде, является выпускником Университета Короля Сауда, как бакалавр права, помимо этого выпускник Гарвардской школы права.

Карьера и бизнес 
По возвращении на родину принц работал в частных юридических фирмах, затем продолжил работу в ВТО, где работал до 2002 года. Уйдя из ВТО, он занялся бизнесом. Владелец холдинга Jeem, который занимается различными сферами деятельности, включая технологии, транспорт, недвижимость и производство продуктов питания и напитков.

С мая 2017 года является послом королевства в Италии, с июля 2018 года является чрезвычайным послом на Мальте и в Сан-Марино.

Примечания 

Родившиеся в Таифе
Выпускники университета короля Сауда
Выпускники Гарвардской школы права
Внуки Абдул-Азиза ибн Сауда
Послы Саудовской Аравии в Италии
Предприниматели Саудовской Аравии
Предприниматели по алфавиту
Предприниматели XXI века